Вирудунагар:

 Вирудунагар — город в индийском штате Тамилнад.
 Вирудунагар — округ в индийском штате Тамилнад.